Segue un elenco dei 142 comuni dello stato brasiliano del Pará (PA).

Note

Voci correlate
Comuni del Brasile

 
Pará